Princesa Sofia Švedska, vojvodinja Värmlandska (rojena Sofia Kristina Hellqvist), * 6. december 1984, Danderyds sjukhus, Švedska.

Princesa Sofija je žena princa Karla Filipa Švedskega. Pred poroko je bila Sofija nekdanja glamurozna manekenka in tekmovalka resničnostne oddaje. Kot manekenka je Sofija zmagala v tekmovanju kot Miss Slitz moške revije Slitz leta 2004 in je potem leta 2005 sodelovala v resničnostni televizijski oddaji Paradise Hotel.

Zgodnje življenje in kariera
Sofia Hellqvist se je rodila v Danderydu švedski materi Marie Britt Rotman in dansko-švedskem očetu Eriku Oscarju Hellqvistu. Krščena je bila 26. maja 1985 v cerkvi Tibble. Pri šestih letih se je preselila v Älvdalen.  Ima dve sestri, Saro in Lino Hellqvist.

Pri starosti 20 let se je fotografirala za moško revijo Slitz, kjer je nosila le spodnji del bikinija in imela živega navadnega udava okoli svojega zgornjega telesa. Kasneje so jo leta bralci izglasovali za "Miss Slitz leta 2004". Ko je bil leta 2010 razkrit odnos med njo in princem Karlom Filipom, je revija Expressen ponovno objavila fotografije. Po osvojitvi naslova "Miss Slitz" leta 2004 je bilo Sofiji ponujeno mesto na resničnostnem šovu Paradise Hotel,  ki je bil predvajan na TV4. Sofija je sprejela ponudbo in prišla v finale. Med svojim bivanjem na šovu je imela velika oglaševana maščevanja s sotekmovalko Olindo Castielle.  Na koncu je Sofija dobila priložnost, da enega tekmovalca pošlje domov, in odločila se je, da pošlje domov Olindo. 

Leta 2005 se je preselila v New York, da bi študirala računovodstvo z računalniško aplikacijo, specializirano za razvoj podjetništva na Inštitutu za angleščino in gospodarstvo. Študirala je tudi različne tečaje, kot so globalna etika, otroci in mladinska znanost, otroške komunikacije ter teorijo Konvencije ZN o otrokovih pravicah in imela prakso na Univerzi v Stockholmu. Hellqvistova je tudi začela svoj joga center na Manhattnu.

Na Švedsko se je vrnila študirati v Stockholmu, kjer je delala tudi s krajšim delovnim časom kot natakarica in manekenka. 

Sofija je prišla na naslovne novice, ki so razkrivale, da se je poljubljala s porno zvezdico Jenno Jameson med obiskom v Las Vegasu. 

Leta 2010 je Sofija s prijateljico Frido Vesterberg ustanovila projekt Project Playground'' za pomoč revnim otrokom v Južni Afriki.

Poroka

Julija 2010 je predstavnica kraljevskega dvora, Nina Eldh, potrdila razmerje med Sofijo in princem Karlom Filipom. Aprila 2011 se je par preselil skupaj na zasebno posestvo v Djurgårdnu.

27. junija 2014 je bilo objavljeno, da sta Sofija in princ Karl Filip zaročena. Decembra 2014 je Sofija debitirala na Nobelovem banketu v Modri dvorani skupaj s svojim bodočim možem in maja 2015 je bilo objavljeno, da bo prejela naziv princesa. Poročila sta se 13. junija 2015 v Slottskyrkanu v Stockholmu. 

Dne 15. oktobra 2015 je bilo objavljeno, da par pričakuje svojega prvega otroka aprila 2016. Sofija je 19. aprila 2016 ob 18:25 CET v bolnišnici Danderyd rodila sina princa Alexandra Erika Hubertusa Bertila, vojvoda Södermanlandskega.

Marca 2017 je bilo objavljeno, da par pričakuje svojega drugega otroka septembra 2017. Njun drugi sin, princ Gabriel Carl Walther, vojvoda Dalarnski, se je rodil 31. avgusta 2017.

Predniki

Sklici

Zunanje povezave
Švedski kraljevi dvor: Princesa Sofija

Rodbina Bernadotte
Rojeni leta 1984
Živeči ljudje
Švedske princese